Amara – rodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych
 Amara – indonezyjska piosenkarka, aktorka
 Amara – miasto w Nubii
 Al-Amara – miasto w Iraku
 Amara – jezioro w Rumunii
 Amara – miejscowość w Rumunii